Osoby o tym nazwisku:
 Albert Hemrom – rzymskokatolicki duchowny
 John G. Hemry – amerykański pisarz